Gottfried Jacob Jänisch ist der Name folgender Personen:

* Gottfried Jacob Jänisch (Mediziner, 1707) (1707–1781), deutscher Arzt
 Gottfried Jacob Jänisch (Mediziner, 1751) (1751–1830), deutscher Arzt